Batiffol ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Batiffol (1905–1989), französischer Rechtswissenschaftler
 Pierre Batiffol (1861–1929), französischer katholischer Theologe